Москва-Пассажирская-Ярославская — железнодорожная станция Московской железной дороги в Москве. Входит в Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-1 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является пассажирской, по объёму работы — внеклассной. Является начальным пунктом Ярославского направления МЖД, как части Транссибирской магистрали. Является тупиковой (нетранзитной), но имеется съезд на Митьковскую соединительную ветвь.

Крупнейшая железнодорожная станция пригородного сообщения в Европе.

Рядом со станцией находится Ярославский вокзал — обслуживающий её пассажирский терминал, один из девяти вокзалов Москвы. В границах станции также частично (по III, IV путям) находится остановочный пункт Москва III.

Инфраструктура 
Станция имеет 95 железнодорожных путей, из них 28 приёмоотправочных — развёрнутой длиной 57 км. Имеются 219 стрелочных переводов (в их числе 35 ручных), вагонное и локомотивное депо, четыре парка. В границы станции Москва-Пасс.-Ярославская входит парк Москва III севернее по ходу, бывшая самостоятельная станция. В парке Москва-3 производят 15-минутную остановку для смены локомотивных бригад широтные поезда, курсирующие с севера на юг России (формирования Северной и Горьковской железных дорог). В этом же парке формируются три пары почтово-багажных поездов и семь пар собственного формирования станции Москва-пассажирская Ярославская.
В 2015—2017 годах на станции происходит реконструкция с общим объёмом капиталовложений около 30 млрд рублей, предусматривающая расширение и увеличение ёмкости станции, модернизацию платформ и мостов, прокладку 5 главного пути.

Непосредственно у здания вокзала (с северной стороны) находятся 11 высоких пассажирских платформ, у которых находятся 16 тупиковых путей. Проход к путям для электропоездов (западная часть) оборудован турникетами. Восточная часть — для поездов дальнего следования. Главный ход Ярославского направления далее на север до станции Мытищи является пятипутным. При отходе от станции восточные два пути III и IV специализированы для скоростного движения, движение двустороннее-автоблокировка работает в обе стороны. Далее, до Мытищ движение по III и IV путям также двустороннее и от Лосиноостровской до Мытищ проходят между I, II путями.

Следующим остановочным пунктом Ярославского направления является пл. Москва III, частично также находящийся в границах станции: пути III, IV и островная платформа между ними находятся в парке Москва III. Пути I, II (островная платформа) на месте остановочного пункта являются уже перегоном к Лосиноостровской.

К парку Москва III в сторону от вокзала примыкает Митьковская соединительная ветвь от Казанского/Рязанского направления МЖД, по которой следуют транзитные поезда дальнего следования.

В июне 2018 года открыта новая островная платформа станции для 14 и 15 путей.

Сообщение 
В 2014 году станция обслужила по отправлению и прибытию 41,3 млн пригородных пассажиров, в дальнем сообщении — 2,9 млн. Каждые две минуты здесь происходит отправление или прибытие поезда. В 2019 году всего ежесуточно здесь принимают и отправляют 237 пар пригородных электропоездов (максимально до 295) и 35 пар (максимально до 37) пассажирских, включая три международных фирменных поезда исключительно с купейными вагонами — два в Китай и один в Монголию.

По состоянию на декабрь 2018 год вокзал отправляет и принимает следующие пассажирские поезда:

Персонал 

Начальник станции с 2015 по 2018 год — Алексей Коровашков (род. 1975) (с 2018 он стал начальником ДЦС-1). Персонал в 2017 году — 97 железнодорожников, включая двух заместителей начальника и главного инженера; в оперативном подчинении станционной узловой рабочей группы — около 1500 железнодорожников смежных служб и дирекций. Управление движением по станции происходит с пульта релейной централизации стрелок и сигналов, в смене 4 дежурных по станции.

Грузовая работа 
Два самых крупных клиента-грузоотправителя Москвы-пассажирской Ярославской — Почта России и ООО «Желдорэкспедиция», крупнейший в стране перевозчик груза и багажа. Всего со станции ежесуточно в среднем отправляется 50 почтово-багажных вагонов.

Достижения 
В 2014 и 2016 годах станция по результатам эксплуатационной деятельности признавалась победителем сетевого соревнования ОАО «РЖД».

Наземный общественный транспорт

Примечания 

Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Внеклассные станции
Пассажирские станции
Тупиковые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Москвы